Jarret est un nom commun (écrit alors sans majuscule) ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
 Le jarret, en anatomie humaine,  désigne la partie du corps située entre la cuisse et le mollet, en arrière du genou ; son nom scientifique est la fosse poplitée (anciennement creux poplité).
 le jarret, en anatomie animale,  désigne la région du tarse et de ses articulations (tibio-tarsienne, et tarso-métatarsienne).
 le jarret, en boucherie pour le bœuf, le mouton ou le porc, est le morceau de viande situé autour du tibia de l'animal, qui donne aussi son nom à des plats, tel le jarret de porc, la souris d'agneau ou l'osso buco.

Toponyme 

 Jarret (Hautes-Pyrénées), une commune française du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie.
 « Jarret noir », expression autrefois employée pour caractériser les Beaucerons au Québec ; à cette époque, ils devaient voyager pendant une semaine pour se rendre à Québec et il arrivait souvent qu'ils aient à pousser leurs charrettes, d'où les jarrets noirs.
 Le Jarret (rivière), un ruisseau qui traverse Marseille.